Унаи Емери Ечегојен (; Хондарибија, 3. новембар 1971), шпански је фудбалски тренер и бивши фудбалер, који је тренутно тренер  Астон Виле.

Тренерска статистика 
Стање на дан 29. новембар 2019.

Трофеји (као тренер)

Севиља 
 Лига Европе (4 — рекорд): 2013/14, 2014/15, 2015/16,

Париз Сен Жермен 
 Првенство Француске (1) : 2017/18.
 Куп Француске (2): 2016/17, 2017/18. 
 Лига куп Француске (2): 2016/17, 2017/18. 
 Суперкуп Француске (2): 2017, 2018.

Арсенал 
 Лига Европе: финале 2018/19.

Виљареал 
 Лига Европе (1): 2020/21.

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1971.
Шпански фудбалери
Шпански фудбалски тренери
Фудбалери Реал Сосиједада
Фудбалери Толеда
Фудбалери Расинг Ферола
Фудбалери Леганеса
Фудбалери Лорка Депортива
Тренери ФК Лорка Депортиво
Тренери ФК Алмерија
Тренери ФК Валенсија
Тренери ФК Спартак Москва
Тренери ФК Севиља
Тренери ФК Париз Сен Жермен
Тренери ФК Арсенал
Тренери ФК Виљареал
Везни играчи у фудбалу
Баскијски фудбалери